Кудрин, Александр Николаевич:
 Кудрин, Александр Николаевич (1911—1973) — мастер спорта СССР (1940), заслуженный тренер СССР (1957) по боксу.
 Кудрин, Александр Николаевич (1918—1999) — профессор-фармаколог, заслуженный деятель науки Российской Федерации.